Logaritmo — uma função matemática.
 Log de dados — registro de eventos em um sistema de computadores.

Desambiguação